Щитники  — надсемейство полужесткокрылых из подотряда клопов. Одна из самых важных групп полужесткокрылых, включающая в себя большое количество видов. Многие из видов наносят ущерб сельской растительности, но некоторые виды являются полезными, поскольку охотятся на вредителей.

Описание 

Pentatomoidea характеризуются хорошо развитым скутеллюмом (щитиком) (плотное расширение груди над брюшком). По форме он может быть треугольным или полуэллиптическим. Парные брюшные трихоботрии расположены сбоку или сзади от дыхалец. Усики обычно состоит из пяти сегментов. Лапки обычно имеет два или три сегмента.

Систематика 
Около 8000 видов. Группа была впервые выделена в 1815 году английским энтомологом Уильямом Элфордом Личем под названием «Pentatomides» для клопов с 5-члениковыми усиками, 4-сегментным рострумом и 3-члениковыми лапками.
Классификация семейств в данном надсемействе дискуссионна и поэтому разные авторы включали в него от 9 до 21 семейств (16 современных и 5 вымерших), повышая или снижая их до уровня подсемейств в составе Pentatomidae (например, Aphylinae, или Aphylidae). В 2018 году выделяли 18 семейств с более чем 8000 видов. Pentatomoidea входит в состав инфраотряда Pentatomomorpha вместе с Aradoidea, Idiostoloidea, Lygaeoidea, Pyrrhocoroidea, Coreoidea.
Среди них, надсемейство Pentatomoidea представляет крупную монофилетическую линию, а другие скорее полифилетические или парафилетические и нуждаются в ревизии и реклассификации. Pentatomoidea занимает промежуточное положение между базальным Aradoidea и четырьмя остальными группами. Одна из возможных филогенетических схем представлена ниже:

Палеонтология 
В большинстве современных семейств известны ископаемые представители, а пять семейств известны только в ископаемом виде.
 Mesopentacoridae — меловой и юрский периоды, Азия
 †Corienta, †Mesopentacoris, †Pauropentacoris
 Primipentatomidae — меловой период, Китай
 †Breviscutum, †Oropentatoma, †Primipentatoma, †Quadrocoris
 †Probascanionidae — юрский период, Германия
 †Probascanion
 †Protocoridae — юрский период, Евразия
 †Pallicoris, †Protocoris
 †Venicoridae — меловой период, Китай
 †Clavaticoris, †Halonatusivena, †Venicoris

Филогения 
Морфологическое филогенетическое дерево Pentatomoidea по данным Grazia et al. (2008):

Примечания

Литература 
 Ermenegildo Tremblay. Entomologia applicata. Volume II Parte I. 1a ed. Napoli, Liguori Editore, 1981. ISBN 88-207-1025-5.
 Ângelo Moreira da Costa Lima. XXII. Hemípteros in Insetos do Brasil. Tomo 2. Escola Nacional de Agronomia, 1940. (in portoghese).
 
 
 Gapud, V. 1991. A generic revision of the subfamily Asopinae with consideration of its phylogenetic position in the family Pentatomidae and superfamily Pentatomoidea (Hemiptera-Heteroptera). Philippine Entomologist 8: 865—961.
 Li, H.-M., R.-Q. Deng, J.-W. Wang, Z.-Y. Chen, F.-L. Jia and X.-Z. Wang. 2005. A preliminary phylogeny of the Pentatomomorpha (Hemiptera: Heteroptera) based on nuclear 18S rDNA and mitochondrial DNA sequences. Molecular Phylogenetics and Evolution 37(2):313-326. pubmed

Ссылки 
 

Pentatomomorpha